Dehydratie (geneeskunde)
 Dehydratie (scheikunde)